Marcussen ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Marcussen (* 1998), dänischer Fußballspieler
 Hanna Marcussen (* 1977), norwegische Politikerin
 Ida Marcussen (* 1987), norwegische Siebenkämpferin
 Jens Marcussen (1926–2007), norwegischer Politiker
Jørgen Marcussen (* 1950), dänischer Radrennfahrer
 Jörn Marcussen-Wulff (* 1981), deutscher Komponist, Arrangeur, Posaunist, Dirigent und Hochschullehrer
 Jürgen Marcussen (1781–1860), dänischer Orgelbauer
 Jürgen Andreas Marcussen (1816–1900), dänischer Orgelbauer
 Kim Marcussen (* 1968), dänischer Radrennfahrer
 Michael Marcussen (* 1955), dänischer Radrennfahrer
 Peder Marcussen (1894–1972), dänischer Turner

Marcussen steht außerdem für:

 Marcussen & Søn, eine dänische Orgelbaufirma